Herpich bezeichnet:

 C. A. Herpich Söhne, ein deutsches Pelzunternehmen

Herpich ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Herpich (1934–2022), deutscher Künstler
 Sabine Herpich (* 1973), deutsche Filmregisseurin und Filmeditorin